MacDonald Mukansi (Boksburg, 26 de maio de 1975) é um ex-futebolista profissional sul-africano, foi meio-campista.

Carreira 
Frank Schoeman representou o elenco da Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa do Mundo de 2002.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da África do Sul
Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002